Андольса́йм () — упразднённый кантон во Франции, в департаменте Верхний Рейн в регионе Эльзас в округе Кольмар.

До реформы 2015 года в состав кантона административно входили 18 коммун:

АКоммуна Ридвир упразднена и с 1 января 2016 года объединена с коммуной Хольцвир в новую коммуну Порт-дю-Рид на основании Административного акта № 56 от 22 декабря 2015 года.

По закону от 17 мая 2013 и декрету от 21 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Верхний Рейн уменьшилось с 31 до 17. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. После реформы кантон был упразднён. Коммуны переданы в состав кантона Энсисайм (6: Арценхайм, Бальтзенайм, Виденсолен, Дюрренентзен, Кюнайм, Юршенайм), а также вновь созданного кантона Кольмар-2 (12: Андольсайм, Бишвир, Виккершвир, Гасен, Грюссенайм, Жебсайм, Мюнтсенайм, Орбур-Вир, Ридвир, Сюндоффен, Фортшвир и Хольцвир).

Консулы кантона

Примечания

Ссылки 
 Canton d’Andolsheim sur le site du conseil général 
 Canton d’Andolsheim sur le site de l’INSEE 

Упразднённые кантоны департамента Верхний Рейн